Název Borotín má více obcí:
 Borotín (okres Tábor) – městys v okrese Tábor
 Borotín (okres Blansko) – obec v okrese Blansko